Хове ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Оксиденталь. Занимает площадь 89,1 км². Население — 3500 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Бартоло.

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго